Pamphili – famiglia nobile di Roma
 Alfonso Doria Pamphili Landi – politico italiano
 Benedetto Pamphili – cardinale e librettista italiano
 Camillo Astalli-Pamphili – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Camillo Filippo Pamphili, III principe di San Martino al Cimino e Valmontone – principe italiano
 Camillo Francesco Maria Pamphili – cardinale, nobiluomo e militare italiano
 Filippo Andrea V Doria Pamphili – politico italiano
 Filippo Andrea VI Doria Pamphili – politico italiano
 Andrea Doria Landi Pamphili, IX principe di Melfi – principe italiano
 Giovanni Battista Pamphili, noto come Papa Innocenzo X – 236º papa della Chiesa cattolica
 Giovanni Battista Pamphili, II principe di San Martino al Cimino e Valmontone – principe italiano
 Girolamo Pamphili – cardinale italiano
 Girolamo Pamphili, IV principe di San Martino al Cimino e Valmontone – principe italiano
 Giuseppe Maria Doria Pamphili – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Mirella Pamphili – attrice italiana
 Olimpia Pamphili – nobildonna italiana
 Pietro Colonna Pamphili – cardinale e arcivescovo cattolico italiano